Pertuis (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Pertuis (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże